De Primeira Liga 2015/16 was het 82ste seizoen in de hoogste afdeling van het Portugese profvoetbal. De competitie, door een sponsorovereenkomst ook Liga NOS genoemd, ging van start op 14 augustus 2014 en eindigde op 15 mei 2016.

SL Benfica trad opnieuw aan als regerend landskampioen en wist de titel andermaal te prolongeren. Nieuwkomers waren CD Tondela en CF União da Madeira, respectievelijk de nummers één en twee in de Segunda Liga (2014/15). De competitie begon op 14 augustus met het duel tussen CD Tondela en Sporting CP, dat met 2-1 in het voordeel eindigde van de bezoekers. Het eerste doelpunt van deze Portugese voetbaljaargang kwam op naam van João Mário, die na 15 minuten de score opende namens Sporting CP in voornoemd duel.

Vitoria Guimaraes was de eerste club die dit seizoen de trainer op straat zette. Dat gebeurde op maandag 21 september en het slachtoffer was Armando Evangelista. Hij behaalde in de eerste vijf duels slechts één overwinning. Hij werd twee dagen later opgevolgd door oud-international Sérgio Conceição. Evangelista had ook de voorrondes van de UEFA Europa League 2015/16 niet overleefd. Conceiçao, oud-speler van onder meer Standard Luik, had vorig seizoen met Sporting Braga de vierde plaats weten te bemachtigen in de competitie en wist eveneens door te dringen tot de Portugese bekerfinale, maar moest na een dispuut met de clubvoorzitter toch opstappen.

Uitslagen

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2015/16 uit in de Primeira Liga.

Scheidsrechters

Zie ook
Campeonato Nacional 2015/16
Segunda Liga 2015/16
Taça da Liga 2015/16
Taça de Portugal 2015/16

Referenties

2016
Competitievoetbal 2015/16